«Send My Love (To Your New Lover)» — третій сингл третього студійного альбому британської соул-співачки Адель — «25». Сингл вийшов 16 травня 2016.

Список композицій 
Цифрове завантаження
 "Send My Love (To Your New Lover)" – 3:41

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні Адель
Сингли 2016
Пісні 2016
Англомовні пісні
Пісні, написані Адель
Пісні, написані Максом Мартіном